Diomède, et sa forme féminine Diomédé ou Diomédée, sont des noms d'origine grecque qui peuvent désigner :

Mythologie grecque

Personnages masculins : Diomède () 
 Diomède fils de Tydée, un des Épigones et un héros de la guerre de Troie.
 Diomède de Thrace, qui nourrissait ses chevaux de chair humaine et fut tué par Héraclès.

Personnages féminins : Diomédé ou Diomède () 
 Diomédé, maîtresse d'Achille après Briséis.
 Diomédé, épouse d'Amyclas.
 Diomédé, épouse de Déion.
 Diomédé, épouse de Pallas et mère d'Euryale.

Personnages féminins : Diomédée ou Diomédéia () 
 Diomédée, épouse d'Iphiclos et mère de Protésilas.

Personnalités historiques 
 Diomède de Tarse (), médecin originaire de Tarse, martyr à Nicée en Bythinie ; fêté le 9 juin (antérieurement le 16 août ?).
 Diomède (), un  grammairien latin.
 Diomede I Carafa (v. 1406-1487), comte de Maddaloni, homme politique et auteur italien.
 Bernard Diomède (1974-), un footballeur français.

Géographie 
 Les îles Diomède se situent au milieu du détroit de Béring.
 Champs de Diomède, plaines de l'Apulie orientale ou Daunie, entre lAufide et le Cerbale, où se livra en 216 av. J.-C. la bataille dite de Cannes.

 Toponyme 
 Diomède (Alaska)

 Astronomie 
 (1437) Diomède, un astéroïde.

 Autres 
 Diomède''''', opéra de Toussaint Bertin de la Doué (1710).